Adéodat Compère-Morel (1872-1941), homme politique et écrivain français
 André Compère dit Max-André Dazergues (1903-1963), écrivain français
 Claude Antoine Compère (1774-1812), Général de brigade sous l'Empire
 Daniel Compère (1947-    ), historien et écrivain français
 Gaston Compère (1924-2008), écrivain belge d'expression française
 Jean-Henri Compère, acteur belge né en 1960
 Léon Compère dit Léandre (1874-1936), un des rares survivants de l'éruption de la montagne Pelée en 1902
 Louis Fursy Henri Compère (1768-1833), Général de division sous l'Empire, Gouverneur de Naples, Chevalier de Saint-Louis, Comte d'Empire
 Loyset Compère (ca. 1445-1518), ecclésiastique et compositeur de l'école franco-flamande
 Murielle Compère-Demarcy
 Pierre Compère (1935-2016), phycologue belge
 Thomas Compère-Morel (né en 1960), écrivain français et directeur de musée

Voir aussi
 Commère
Patronyme belge